Philippopolis (griechisch ) hießen in der Antike, vor allem zur Zeit Philipps von Makedonien, mehrere Städte. Die wichtigsten sind:

 eine Stadt in Thrakien, in der römischen Provinz Moesia inferior (Niedermösien), das heutige Plowdiw in Bulgarien, darauf zurückgehend
 Titularerzbistum Philippopolis in Thracia, Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 eine Stadt in Arabia, Geburtsstadt des römischen Kaisers Philippus Arabs, das heutige Schahba in Syrien, darauf zurückgehend
 Titularbistum Philippopolis in Arabia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 das thessalische Theben (Thessalien), eine antike Ruinenstätte